«Сибирь» (Новосибирск) в сезоне 2013/14 — статистика выступлений и деятельность клуба в Первом дивизионе Чемпионата России по футболу 2013/14.

Итоги прошедшего сезона (2012/13) 

В Первом дивизионе Чемпионата России по футболу 2012/13 команда Сибирь заняла 8-е место, в розыгрыше кубка России вылетела в первом раунде (1/32 финала), проиграв на своём поле «Томи».
По окончании сезона болельщики в ходе интернет-голосования на официальном сайте «Сибири» выбирали лучшего игрока команды в весенней части SUPRA-Первенства ФНЛ 2012/2013, победителем признан нападающий Максим Житнев. Лучшим бомбардиром стал Алексей Медведев с 7 забитыми мячами.

Хронология событий 
28 мая 2013 года На заседании Апелляционного комитета по вопросам лицензирования футбольных клубов РФС ФК «Сибирь» получил право на участие в сезоне 2013/2014 гг. в турнирах, проводимых под эгидой РФС.

8 июня игроки команды «Сибирь» вышли из отпуска и провели на своей базе первую полноценную тренировку.

18 июня «Сибирь» в Томске провела свой первый контрольный матч с «Томью» — 0:0 .

24 июня «Сибирь» в контрольном матче на своей базе обыграла любительскую новосибирскую команду «Сибирь-Заря» — 3:0 (Базанов, Бркляча, Гелоян).

27 июня «Сибирь» в Томске провела повторный контрольный матч с «Томью» — 1:1 (Дудолев).

30 июня «Сибирь» на стадионе «Спартак» сыграла товарищеский матч с «Иртышем» — 3:1 (Беляев, Рыжков, Едунов).

1 июля ФК «Сибирь» ознакомила болельщиков с ценовой политикой на билеты в сезоне 2013/14: на один матч от 100 до 250 рублей в зависимости от сектора стадиона, абонементы — от 1 500 до 10 000 рублей (в бизнес-ложе).

11 октября По решению совета директоров, футбольный клуб по обоюдному согласию сторон расторг контракт с Дариушем Кубицким. И. о. главного тренера назначен Сергей Кирсанов.

11 ноября ФК «Сибирь» заключил контракт на полтора года с Сергеем Балахниным — главным тренером команды.

4 декабря По итогам голосования болельщиков лучшим игроком «Сибири» на первом этапе Первенства ФНЛ признан полузащитник Владислав Рыжков.

10 — 25 января 2014 года команда проводит учебно-тренировочный сбор в Новосибирске на базе спорткомплекса «Заря».

29 января — 9 февраля проходил учебно-тренировочный сбор в Турции, где команда сыграла три товарищеские игры: Динамо (Минск) — 0:2; Напредак — 2:1 (Едунов, Азаров); Дачия — 1:2 (Михалев)

16 февраля — 3 марта проходил учебно-тренировочный сбор в турецкой Анталии, где команда сыграла четыре товарищеские игры: Металлург (Бекабад) — 0:1; Актобе — 0:0; Витязь (Крымск) — 3:2 (Едунов, Зиновьев, Нивалдо); Сталь (Алчевск) — 0:0

13 марта на встрече с игроками команды вице-губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий сказал:

Сейчас команде важно удержать боевой настрой и выполнить поставленную задачу на сезон — быть в восьмерке. А по окончании сезона мы будем собираться и смотреть уже, какие цели мы будем ставить перед командой на следующий сезон. Хочется ставить перед командой самые высокие задачи.

Трансферы

2013

Пришли

Ушли

2014

Пришли

Ушли 

* В аренду  
** Из аренды  
*** Покинул клуб на правах свободного агента

Первенство России

1-й круг

2-й круг

Турнирная таблица

Кубок России

Состав 

 Генеральный директор —  Константин Кричевский
 Главный тренер —  Дариуш Кубицкий, с 11.11.2013  Сергей Балахнин
 Тренеры —  Сергей Кирсанов,  Николай Южанов
 Тренер вратарей —  Александр Ерохин
 Спортивный директор —  Лев Стрелков

Сибирь — 2

Кубок России

Чемпионат России 
Команда «Сибирь-2» принимает участие в зоне «Восток» второго дивизиона.

Состав

Примечания и ссылки

Ссылки 
 Официальный сайт
 Сайт болельщиков
 Статистика ФК «Сибирь» в розыгрыше ФНЛ на сайте Чемпионат.ру: Командная статистика — Индивидуальная статистика — Календарь
 Профиль команы ФК «Сибирь» на сайте Спорт-Экспресс

2013/2014
Сибирь Новосибирск